

Persone
 Alberto Galassi (1922-2002) – calciatore italiano
 Andrea Galassi (1793-1845) – scultore italiano
 Andrea Galassi (1964) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Antonio Galassi (1845-1904) – baritono italiano
 Claudia Galassi (1996) – calciatrice italiana
 Claudio Galassi (1941-2014) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Daniela Galassi (1968) – ex nuotatrice sammarinese
 Enrico Galassi (1907-1980) – pittore, architetto e poeta italiano
 Filippo Galassi (1856-1920) – ingegnere italiano
 Galasso Galassi, noto anche come Galasso Alghisi o Galasso di Matteo Piva (1420/1425-1473) – pittore italiano
 Gianluca Galassi (1997) – pallavolista italiano
 Gianni G. Galassi, propr. Giovanni Giacomo Galassi (1954) – fotografo, direttore del doppiaggio, dialoghista e imprenditore italiano
 Ilaria Galassi (1976) – showgirl e ballerina italiana
 Luigi Galassi (1817-1895) – medico e accademico italiano.– medico
 Mario Galassi (1917-1987) – calciatore italiano
 Paola Galassi (1963) – regista e autrice teatrale e televisiva italiana
 Romolo Galassi (1900-1936) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Simona Galassi (1972) – pugile italiana

Altro
 PalaGalassi – struttura polifunzionale di Forlì
 Rifugio Galassi – rifugio alpino intitolato al tenente Pietro Galassi